Energieprestatiecoëfficiënt
Energieprestatiecertificaat
Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen